Наровчатов — фамилия; имеет женскую форму Наровчатова. Происходит от с. Наровчат Пензенской губернии.

 Известные носители 
 Наровчатов, Сергей Сергеевич (1919—1981) — русский советский поэт, критик и журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда.

 Наровчатова, Ольга Сергеевна (род. 1942) — советская актриса, поэтесса.